Kalff est un patronyme néerlandais pouvant se rapporter à :

 Marie Kalff (1874-1959), actrice franco-néerlandaise ;
 Louis Christiaan Kalff (18971976), un concepteur graphique néerlandais ;
 Dora M. Kalff (19041990), thérapeute suisse.

Voir aussi 
 
 't Kalf
 

Patronyme néerlandais